Kartal – distretto della provincia di Istanbul (Turchia)
Kartal – comune della provincia di Pest (Ungheria)